Scoglio Palumbo, isola di Favignana, comune italiano della provincia di Trapani in Sicilia;
Scoglio Palumbo, isola di Trapani, comune italiano capoluogo di provincia in Sicilia.